Wiesche (eigentlich  Wiese oder Weide) ist der Familienname folgender Personen

 Eugen von der Wiesche (1929–2018), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Wolfgang in der Wiesche (* 1960), deutscher Künstler

und folgender Orte

 Haus Wiesche, Rittersitz in Bochum-Harpen
 Zeche Wiesche, Steinkohlenbergwerk in Mülheim an der Ruhr
 Colonie Wiesche, Arbeitersiedlung in Mülheim an der Ruhr, heute Bergarbeitersiedlung Mausegatt

Siehe auch:
 Wische